Thyge eller Tyge Brahe kan syfta på flera personer, bland andra:

 Thyge Axelsen Brahe (död 1523) till Tosterup i Skåne, danskt riksråd
 Thyge Ottesen Brahe, Tycho Brahe, (1546-1601), dansk astronom 
 Thyge Axelsen Brahe (1593-1640), dansk hovman